Тюбаж ():

 Тюбаж — лечебное мероприятие с целью опорожнения желчного пузыря, осуществляется при помощи дуоденального зонда либо путём приёма желчегонных средств с одновременным прогреванием области печени.
 Тюбаж — процедура альтернативной медицины, направленная на очищение печени, почек, желчного пузыря.